E461 může znamenat:

 Methylcelulóza
 Evropská silnice E461